Osoby o tym nazwisku:
 Cezary Ciszewski – polski dziennikarz
 Jan Ciszewski – polski dziennikarz i komentator sportowy
 Jerzy Ciszewski – polski architekt, dziennikarz, wojskowy
 Jerzy Ciszewski – polski prawnik
 Jerzy Ciszewski – polski sportowiec, dziennikarz, menedżer
 Józef Ciszewski – polski piłkarz
 Józef Feliks Ciszewski – polski komunista
 Marcin Ciszewski – polski śpiewak operowy
 Marcin Ciszewski – polski pisarz